Dehau peut désigner :
 Félix Dehau (1846-1934), homme politique français ;
 Thomas Dehau (1870-1956), prêtre dominicain français.

Voir aussi